{{Sorozatszereplő infobox
| név        = April Stevens Ewing
| kép        = Aprilstevensewing.jpg
| képaláírás = Sheree J. Wilson mint April Stevens Ewing
| sorozat    = Dallas
| első megjelenés = 1986. október 24. A látszat néha csal
| kilépés    = 1991. február 1.  Az asszonyi ármány
| kilépés oka = Miután összeházasodott Bobby-val 1990-ben, a nászútjukon, Párizsban elrabolták, később sortűz áldozata lett, és meghalt Bobby karjai közt.
| megalkotta = Leonard Katzman
| televízióra alkalmazta =
| színész    = Sheree J. Wilson
| magyar hang= Hegyi Barbara
| epizódszám = 112
| data1      = Szerepelt
| lbl1       = 1986-91
| data2      = 
| lbl2       = 
| data3      =
| lbl3       =
| data4      =
| lbl4       =
| data5      =
| lbl5       =
| valódi név = 
| születési név= April Stevens
| becenév    = 
| álnév      =
| faj        =
| nem        = nő
| állapot    = elhunyt
| életkor    = 31
| született  = 1959. március 10.
| elhunyt    = 1990. november 23.
| képesség   =
| foglalkozás=  Részvényes a Ewing Olajtársaságnál  Részvényes a WestStar Olajtársaságnál  Az April Olajtársaság tulajdonosa
| titulus    =
| hívójel    =
| család     = Stevens
| szülők     = Amy Stevens (édesanyja, elhunyt)
| testvérek  = Michelle Stevens 
| házastárs  = Jack Ewing (elvált) Bobby Ewing (1990)
| élettárs   = Jockey Ewing (1987) (affér)  Cliff Barnes (1986-87)  Tommy McKay (1988-89) 
| gyerekek   = 
| rokonok    = 
| lakóhely   = Dallas Town Apartment (1986-90)  Springdale, Ohio (1959-80, 1990)
| vallás     =
| nemzetiség =
| data21     = 
| lbl21      = 
| data22     =
| lbl22      =
| data23     =
| lbl23      =
| data24     =
| lbl24      =
| data25     =
| lbl25      =
| extra fejezet=
| data31     =
| lbl31      =
| data32     =
| lbl32      =
| data33     =
| lbl33      =
| data34     =
| lbl34      =
| data35     =
| lbl35      =
| imdb id    =
}}

April Ewing (született Stevens) a Dallas című sorozat egyik szereplője. A sorozat utolsó évadjainak jelentős szereplője volt. Sheree J. Wilson alakította 1986-tól 1991-ig.

Háttér
April Stevens az 1970-es évek végén ment hozzá Jack Ewinghoz, de pár év múlva elváltak. A válóper során April kieszközölte a bírónál, hogy Jack minden jövőbeli jövedelemének az 50%-át megkaphassa a válást követő 5 évben.

Történet
April 1959-ben született az Ohio állambeli Springdale-ben. Ő és a húga boldogan éltek szüleikkel itt, egészen addig, amíg édesapjuk korán elhunyt. Évekkel később, 1986-ban érkezett Dallasba, hogy biztosítsa a jövőjét, és tájékoztatta Jacket, hogy a Ewing Olajtársaságbeli 10%-ából 5% illeti őt. Jack utálta Aprilt, szerinte mindig is csak a pénz érdekelte. Ezért Jack eladta a részvényeit a húgának, Jamie-nek egy dollárért, és Aprilnek egy ötvencentest dobott vissza. Amikor Jamie meghalt, a 10%-át a férje, Cliff Barnes kapta meg. Jockey viszont nem hagyta ennyiben a dolgot, és rávette Jacket és April-t, hogy dolgozzanak vele együtt, és szerezzék vissza a 10%-ot. Eközben a WestStar Olajtársaság tulajdonosa, Jeremy Wendell is pályázott a 10%-ra, és tett egy ajánlatot Aprilnek. A tárgyaláson Jack elmagyarázta, hogy ő eladta a részvényeit Jamie-nek, és, hogy April nem érdemel belőle részesedést. A bíró elrendelte, hogy April kapja meg az 5%-át, mivel eredetileg ehhez joga van. Ezután April eladta a részvényeit Jockeynak (dupla haszonnal, mint amit Jeremy biztosított volna), és végül gazdag nő lett Aprilből. Jeremy rájött, hogy April átvágta Jockey révén, így Jeremy bosszút állt: kiadta a Jockey elleni bizonyítékokat, miszerint kapcsolatban volt B.D Calhounnal, a terroristával, és ezután az Igazságügyi Minisztérium beszüntette a társaságot. Miután Pamela Ewing szörnyű autóbalesetet szenvedett, April és Bobby Ewing lassan közelebb kerültek egymáshoz, és elkezdtek együtt járni.

1990-ben April feleségül ment Bobby Ewinghoz, de csak rövid ideig lehettek boldogok, mert Párizsban a nászútjukon elrabolták Aprilt, végül sortűz áldozata lett, és meghalt Bobby karjai közt. Bobby ezután Párizsban temettette el Aprilt.

April a végrendeletét a házasságkötése előtt írta, amiben 500.000 dollárt hagyott az édesanyjára, Amy Stevensre, de vagyonának nagy részét a húgára, Michelle Stevensre hagyta. A végrendeletében így írt erről: "Mindig arra vágytál, ami az enyém Selly. Gratulálok, végre teljesült a kívánságod."
April a végrendelete végrehajtójának is a húgát, Michelle-t nevezte meg, de Bobbynak, mint a férjének joga volt megtámadni a végrendeletet, viszont Bobby nem tette ezt.

Miután Hillary Taylor bocsánatot kért Bobbytól, azért amit Aprillel tett, Bobby azt mondta neki, hogy már nem akar bosszút állni rajta, de a fájdalom örökre megmarad benne, amiért elveszítette szeretett feleségét.

Fordítás

Források
 

Dallas-szereplők